Tiirinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Tiirinsaari (ö i Kinnula),  (1 ha)
2. Tiirinsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,66, long 24,53),  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar